Ricard Giralt puede referirse a:

Ricard Giralt i Casadesús, arquitecto español.
Ricard Giralt Miracle, ilustrador, diseñador gráfico y tipógrafo español.